B0 steht für
 DIN B0, Papierformat
 B0 (Triebfahrzeug), Bauartbezeichnung
 den Vermessungspunkt „B0“ im Neusiedler See

Siehe auch:
 BO